Asylum pode se referir a:

 Asylum (1972), filme
 Asylum (2009), filme
 Asylum (série de televisão)
 Asylum (álbum de Disturbed)
 Asylum (álbum de Kiss)
 Asylum Records, gravadora dos Estados Unidos

Desambiguação